Fuscocephaloziopsis är ett släkte av bladmossor. Fuscocephaloziopsis ingår i familjen Cephaloziaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Fuscocephaloziopsis